NOS puede referirse a:

Partido político NOS de Argentina.
NOS, sigla en neerlandés de Nederlandse Omroep Stichting, la "Fundación de Radiodifusión Holandesa".
 NOS, sigla en inglés de Network Operating System, "sistema operativo de red".
 NOS, sigla en inglés de la enzima óxido nítrico sintasa.
 NOS, código IATA del Aeropuerto Fascene, situado en Madagascar.
 NOS, compañía portuguesa de telecomunicaciones.
 Barrio Nos de la ciudad de San Bernardo, Chile.